Kostelů zasvěcených svaté Cecilii je více:

v Česku
 Kostel svaté Cecílie (Dobré Pole)
 Kostel svaté Cecílie (Lipůvka)

v Itálii
 Bazilika svaté Cecílie v římské čtvrti Trastevere, kde jsou uchovávány ostatky této světice

v USA
 Kostel svaté Cecilie (Brooklyn)
 Kostel svaté Cecilie (Los Angeles)

…a další

Externí odkazy